Сюллі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Сюллі () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Сюллі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос
 Максимільян де Бетюн Сюллі () — французький державний діяч (1559—1671)
 Сюллі-Прюдом — французький поет. Перший лауреат Нобелівської премії з літератури
 Сюлі (Цюйтэ Жоши Чжуцзю) — шаньюй (вождь) племені хунну (128-140)